Прову́лок Бурми́стенка — назва двох провулків у Голосіївському районі Києва.

 Провулок Бурмистенка — провулок у місцевості Голосіїв, колишня назва — вулиця Бурмистенка.
 Провулок Бурмистенка (історичний) — зниклий провулок у місцевості Голосіїв.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки